

Política 
 Partit Nacionalista Català, partit polític gestat el 1931 i actiu entre 1932 i 1936
 Partit Nacionalista Català, partit polític creat el 30 de juny de 1992
 Partit Nacionalista de Catalunya, partit polític registrat el 1978 i activat el 2020 
 Partit de la Nació Corsa, partit polític de Còrsega
 Partit Nacionalista Canari, partit polític de les Canàries
 Partit Nacionalista Còrnic, partit polític de Cornualla (Gran Bretanya)
 Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano, partit polític històric de Castella
 Partit Nacional Cristià (Romania), partit polític històric de Romania
 Congrés Nacional del Poble (del seu nom en anglès People's National Congress), partit polític de Guyana
 Consell Nacional Palestí (del seu nom en anglès Palestinian National Council), òrgan legislatiu de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina

Altres 
 Parc Nacional de les Cevenes, parc nacional francès ubicat a les Cevenes (Occitània)
 Parc nacional, espai d'interès natural especialment protegit, segons el PEIN
 Policia Nacional Civil (El Salvador), cos de policia estatal d'El Salvador
 Policia Nacional Civil (Guatemala), cos de policia estatal de Guatemala
 Policía Nacional de Colòmbia, cos de policia estatal de Colòmbia
 PNC Financial Services (dels acrònims en anglès dels seus predecessors Pittsburgh National Corporation i Provident National Corporation), entitat financera amb seu a Pittsburgh (Estats Units)
 PNC Park (de l'acrònim del seu patrocinador PNC Financial Services), estadi de beisbol de la ciutat de Pittsburgh (Estats Units)
 PNC Arena (de l'acrònim del seu patrocinador PNC Financial Services), pavelló esportiu de la ciutat de Raleigh (Estats Units)
 Pèptid natriurètic C, pèptid relacionat amb la regulació del sistema cardiovascular
 Pol nord celeste, punts més al nord de l'esfera celeste